Piet Keizer (voetballer) (1943-2017), Nederlands voetballer (linksbuiten bij Ajax)
Piet Keizer (The Cats) (1952), van 1972 tot 1974 invaller voor Cees Veerman in de Nederlandse muziekband The Cats
Piet Keizer (dj), Belgisch radio-dj

Zie ook
Piet Keijzer, Nederlands schaatser